Села:
 Русилів — Львівська область, Золочівський район
 Русилів — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район